Якоб () — немецкая фамилия и имя. Известные носители:

Имя 
 Якоб фон Кетлер (1610—1682) — герцог курляндский из дома Кетлеров, сын герцога Вильгельма и прусской принцессы Софии.
 Якоб Делагарди (1583—1652) — шведский военный и государственный деятель.
 Якоб Льежский — франко-фламандский теоретик музыки конца XIII — первой половины XIV веков, автор трактата «Зеркало музыки», крупнейшего труда о музыке в Средние века.
 Якоб Теодор Табернемонтанус (ок. 1522—1590) — немецкий врач, специалист по бальнеологии; один из «отцов ботаники».
 Якоб Шпренгер — профессор теологии, инквизитор, известный демонолог, немецкий доминиканец, декан Кёльнского университета, считается соавтором книги «Молот ведьм».

Фамилия 
 Якоб, Александр Эдмундович (род. 1958) — российский политик, глава администрации Екатеринбурга с 7 декабря 2010 года.
 Якоб, Альфонс (1884—1931) — немецкий невропатолог, описавший болезнь Крейцфельдта - Якоба.
 Якоб, Георг (Georg Jacob; 1862—1937) — немецкий ориенталист-семитолог
 Якоб, Израиль (Israel Jacob; 1729—1803) — банкир и филантроп, отец Израиля Якобсона (Israel Jacobson; 1768—1828).
 Якоб, Кевин (род. 2000) — шведский футболист.
 Якоб, Клаудио (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Якоб, Людвиг Кондратьевич (1759—1827) — философ, экономист, филолог, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Якоб, Орест Фёдорович (1894—1975) — инженер-конструктор, кораблестроитель, участник Первой мировой войны, лауреат Сталинской премии.
 Якоб, Теуку (1929—2007) — индонезийский палеоантрополог и член Народного консультативного конгресса.
 Якоб, Фридрих (1870 — ?) — немецкий шахматист, мастер, участник ряда крупных международных соревнований.
 Якоб, Халима (род.1954) — первая женщина-президент Сингапура.
 Якоб, Ханс (1891—1967) — швейцарский эсперантист и предприниматель.

Примечания

См. также 
 Иаков (значения)
 Якоб-лжец
 Яков (значения)